Ramsey kan syfta på:

Geografi

Isle of Man 

 Ramsey, Isle of Man – en stad på norra sidan av Isle of Man,

Storbritannien 

 Ramsey, Cambridgeshire – en ort och en civil parish i Huntingdonshire, i Cambridgeshire i England, 
 Ramsey and Parkeston – en civil parish i Tendring i Essex i England
 Ramsey, Essex – en by i Essex i England
 Ramsey Island – en ö i Wales,

USA 

 Ramsey, Illinois, Fayette County, 
 Ramsey, Minnesota, Anoka County, 
 Ramsey, New Jersey, Bergen County,